Стразбург има више значења:
 Стразбург (Колорадо)
 Стразбург (Вирџинија)
 Стразбург (Илиноис)
 Стразбург (Мисури)
 Стразбург (Охајо)
 Стразбург (Пенсилванија)
 Стразбург (Северна Дакота)